El Grupo Deportivo Teka fue la rama deportiva de la empresa Teka de Santander. El término puede referirse a:
Grupo Deportivo Teka, club de balonmano.
Grupo Deportivo Teka, equipo ciclista (1976-90).
Teka Santander, equipo de fútbol sala.